Plisson ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste-Arthur Plisson († 1832), französischer Apotheker
 Henri Plisson (eigentlich Patrick Joseph Ryan, 1903–2006), US-amerikanischer Maler
 Jules Plisson (* 1991), französischer Rugbyspieler
 Patrick Plisson (* 1952), französischer Motorrad-Rennfahrer
 Philip Plisson (* 1947), französischer Meeres-Fotograf
 Philippe Plisson (* 1951), französischer Politiker